Ленс Стролл (  29 жовтня 1998) — канадський автогонщик. Пілот команди Формули-1 «Астон Мартін». Син канадського бізнесмена Лоуренса Стролла.

З 2010 до 2015 року був членом академії розвитку Феррарі. З 2017 року — другий пілот команди «Вільямс» Формули-1. З 2019 року — пілот команди «Астон Мартін».

Результати виступів

Гоночна кар'єра 

* Сезон триває.

Формула-1 

 Сезон триває.

Не фінішував, але був класифікований, оскільки подолав понад 90% дистанції.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Канадські пілоти Формули-1
Пілоти Формули-1, що виступали за Williams
Пілоти Формули-1, що виступали за Aston Martin